Krasnoye kan syfta på följande platser:

Armenien 

 Chambarak (ort i Armenien), Gegharkunik,

Belarus 

 Krasnaje, ort, Minsks voblast, Minski Rajon,

Moldavien 

 Crasnoe, ort, Unitatea Teritorială din Stînga Nistrului, 

Robotskapade Armenienförgreningar
Robotskapade Belarusförgreningar
Robotskapade Moldavienförgreningar